Franca Bertagnolli, scenografa italiana
 Gemma Bertagnolli, cantante lirica italiana
 Leonardo Bertagnolli, ciclista italiano (1978)